A Norman Manley Nemzetközi Repülőtér , korábban Palisadoes Airport, a jamaicai Kingstont kiszolgáló nemzetközi repülőtér, 19 km-re New Kingston központjától.

Futópályák

Forgalom

Források

További információk

Karib-térség
Jamaica repülőterei